Wladimir Gorbunow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Petrowitsch Gorbunow (1903–1945), sowjetischer Luftfahrtingenieur
 Wladimir Wladimirowitsch Gorbunow (* 1982), russischer Eishockeyspieler